Беломорканал:

 Беломорско-Балтийский канал
 Беломорканал (папиросы)
 Беломорско-Балтийский канал имени Сталина — коллективная монография 36 советских писателей
 Беломорканал (музыкальная группа)